Ribeira de Sor — em Portugal, afluente do rio Sorraia
 Rio Sor (Galiza) — em Espanha, na vertente cantábrica da Galiza
 Rio Sor (Etiópia) — na Etiópia

Desambiguações de topônimos